Дон Лукас има више значења:

 Дон Лукас (Толиман), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Дон Лукас (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику